Киотоская школа — близкое к экзистенциализму направление японской философии, основоположником которого является Нисида Китаро. Свое название школа получила от университета в Киото. Знакомство с западной философией вызвало интерес с местной духовно-религиозной традиции, выраженной в форме дзэн-буддизма. Ученик Китаро Ниситани Кэйдзи (1900-1990) углубляет идеи небытия  (ку, 空 или му) и самосоздания из него человека (нингэн, 人間). В идее небытия соединяются ничто Хайдеггера и пустота буддизма. Другим учеником Китаро был Танабэ Хадзимэ (1885—1962). 

Человек в киотоской школе понимается как социальный индивид (сякайтэки дзико, 社会的自己), создающийся в процессе диалога (айдагара) с другим (нандзи, 汝). Местом этого диалога является пространство-басё (場所). Таким образом, киотоская школа была свободна от индивидуализма и субъективизма, утверждая первичность пространства и общества по отношению к индивидууму. Даже природно-социальные условия, климат (фудо, 風土) влияют на формирование человека. При этом обусловленности внешними силами не наблюдается, так как большую роль отводится спонтанности (мидзукара, 自ら). Именно в процессе сложного взаимодействия наступает самопробуждение личности (дзикаку, 自覚).

Ссылки
 Безруков И.В. ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ФИЛОСОФИИ КИОТОСКОЙ ШКОЛЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОСТОКОВЕДЧЕСКОЙ НАУКЕ // СПб, 2009. 
 Безруков И.В. Особенности японского экзистенциализма Киотоской школы
Японская философия

Литература
 Бордиловская А.В.Коммуникация философских идей в рамках Киотской школы//Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2009. № 1 (21). С. 85-91.
 Язовская О.В. Японские интеллектуалы 1930-1940-х гг.: противодействие националистическим представлениям в философии киотской школы на этапе ее становления // Общество: философия, история, культура. 2018. № 10 (54). С. 40-44.
 The Philosophy of the Kyoto School, edited by Fujita Masakatsu. 2001.
 The Thought of the Kyoto School, edited by Ohashi Ryosuke. 2004.
 Philosophers of Nothingness by James Heisig. Honolulu: University of Hawaii Press, 2001. ISBN 0-8248-2481-4
 Absolute Nothingness: Foundations for a Buddhist-Christian Dialogue, Hans Waldenfels. New York: Paulist Press, 1980.
 James W. Heisig, John C. Maraldo (Ed.): "Rude Awakenings. Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism", Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.